Hippomarathrum crispum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Hippomarathrum crispum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten H. c. crassiloba.

Källor 

Flockblommiga växter
crispum